Торгованов — фамилия; имеет женскую форму Торгованова.
 Торгованов, Дмитрий Николаевич (род. 1972) — российский гандболист и гандбольный тренер.
 Торгованов, Павел Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.